Jorvik steht für:

 Jórvík, Name der Stadt York zur Zeit der Wikinger
 Königreich Jórvík in England

Siehe auch:
 Jórvík Viking Centre